Ланге, Николай: 
 Ланге, Николай Николаевич (1858—1921) — русский психолог и философ.